Епіне́-су-Сена́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 22 км на південний схід від Парижа, 11 км на північний схід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 4395 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 12376,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт. 
 Épinay-sous-Senart на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень. 
 [ Розташування муніципалітету Епіне-су-Сенар на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн